Марі́я Рома́нівна (1253/1254 — ?) — руська князівна, княгиня загребська. Представниця дому Романовичів, гілки Волинських Мономаховичів із династії Рюриковичів. Народилася, ймовірно, в Гімберзі, Австрія. Донька руського князя Романа Даниловича від австрійської герцогині Гертруди. Онука руського короля Данила Романовича. Виховувалася при дворі матері, в Австрії та Штирії. Дружина загребського бана Стефана IV.

Імена 
 Марія Австрійська () — за назвою материнського герцогства. 
 Марі́я Рома́нівна — в українській історіографії з патронімом.
 Марія Руська () — за назвою батьківської країни.

Біографія 
Точна дата і місце народження Марії невідомі. Л. Войтович припускає, що вона народилася між 1253 і 1254 роками в Гімберзі, Австрія. 

Марія була донькою руського князя Романа, сина руського короля Данила з династії Романовичів, і австрійської герцогині Гертруди з Бабенберзького дому. Її батьки побралися навесні 1252 року в Гімберзі під час війни за австрійську спадщину. Через поразку в цій війні Роман покинув дружину наступного 1253 року й повернувся на Русь. Марія могла народитися під час ворожої облоги Гімберга, або вже після втечі Романа.

Від 1254 року Марія мешкала разом із матір'ю в Штирії, де згідно з домовленостями між богемським королем Оттокаром ІІ і угорським королем Белою IV вона отримала землі та щорічне утримання на 400 марок срібла. 1267 року Оттокар ІІ вигнав Гертруду за межі своїх володінь.

Марія вийшла заміж за загребського бана Стефана IV з династії Бабоничів, васала угорського короля. Такої думки притримувалися М. Грушевський та Л. Войтович. За іншими даними вона була дружиною бана Стефана III, або дружиною Івана, сина Стефана IV.

Дата і місце смерті Марії невідомі.

Сім'я 

 Батько: 
 Брати і сестри:

Родовід

Примітки

Бібліографія 
 
 
 Грушевський, М.С. Історія України-Руси. Київ, 1993, Т. 3.

Посилання 

Романовичі
Руські князівни
Загребські княгині